Федоткино — название населённых пунктов в России:

 Федоткино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Федоткино — деревня в Калининском районе Тверской области.